Ricardo Delgado peut désigner :

 Ricardo Delgado (1943-), boxeur mexicain ;
 Ricardo Delgado (1994-), footballeur luxembourgeois.